Грузино-таджикистанские отношения — двусторонние отношения между Республикой Грузия и Республикой Таджикистан. Установлены 4 августа 1994 года. До 1991 года обе страны входили в состав Советского Союза. Сегодня они состоят во Всемирной торговой организации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также являются полноправными членами Организации Объединённых Наций.

Сравнительные характеристики

История 
Считается, что со времени своего установления отношения строились по стереотипу, характерному для отношений между постсоветскими государствами.

Ряд направлений сотрудничества, от экономики до культуры и науки, является выгодным для обеих сторон.

В мае 2003 года в столице Узбекистана Ташкенте состоялась встреча лидера Таджикистана Эмомали Рахмона со вторым президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе. В ходе встречи главы государств выразили желание развивать сотрудничество в различных сферах.
   
Договорно-правовая база отношений состоит из нескольких документов — Протокола об установлении дипломатических отношений, подписанного 4 августа 1994 года, и двух межведомственных соглашений. Стороны рассматривают проекты свыше десяти документов.

Немаловажным событием в истории отношений было открытие посольства Грузии в Таджикистане с резиденцией в Ташкенте в 1999 году. Первым послом Грузии в РТ стал Гиви Абдушелишвили. 27 октября 2005 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Давид Залкалиани вручил главе Республики Таджикистан верительные грамоты.

Экономическое сотрудничество 
Грузия и Таджикистан сотрудничают в рамках программы ТРАСЕКА («Новый шёлковый путь»), направленной на развитие транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. Грузия поставляет в Таджикистан продукты питания, лекарства и мебель. В 2005 году товарооборот между странами составил 1.4 млн долларов США. За 7 месяцев 2006 года внешнеторговый оборот двух стран составил 4,9 млн долларов, что в пять раз больше аналогичного периода 2005 года.

Примечания 

Таджикистан
Грузия